

Юрово — селище, Гороховецький район, Владимирська область
 Юрово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область